Le jaguar est un félin d'Amérique.

Jaguar peut également désigner :

Informatique 
 Jaguar, version 10.2 de Mac OS X, le système d'exploitation d'Apple ;
 Jaguar, superordinateur Cray XT5 placé en première position du TOP500 en  ;
 Jaguar, processeur développé par AMD Fusion, connu principalement pour être le processeur de la PlayStation 4 et de la Xbox One ;
 Jaguar, une architecture de microprocesseur multi-cœurs.

Jeux vidéo 
 Jaguar, console de jeu vidéo d'Atari ;
 Jaguar XJ220, jeu vidéo sorti en 1992 sur Amiga et Atari ST.

Musique 
 Jaguar, chanson du groupe The Who ;
 Jaguar Wright, chanteuse de soul américaine ;
 Jaguar, modèle de guitare électrique de la marque Fender ;
 , groupe de funk islandais.

Sport 
 Jaguars de Jacksonville, équipe de football américain ;
 équipe nationale réserve d'Argentine de rugby à XV, surnommée les Jaguars ;
 Jaguares, franchise argentine de rugby à XV ;
 équipe des Jaguars d'Amérique du Sud, sélection sud-américaine de joueurs de rugby à XV.

Véhicules 
 Automobiles :
 Jaguar, marque de voitures de luxe anglaise ;
 Jaguar Racing, écurie de Formule 1 et Formule E de Jaguar ;
 Jaguar, engin blindé de reconnaissance et de combat de l'armée française.
 Aéronefs :
 SEPECAT Jaguar, avion militaire d'attaque au sol de conception franco-britannique ;
 Jaguar M ou Jaguar Marine, un avion militaire qui n'a pas été homologué par la Marine nationale ;
 Grumman XF10F Jaguar, un avion de chasse américain.
 Navires :
  de contre-torpilleurs français (1923), dont le contre-torpilleur Jaguar,
  de patrouilleurs allemands (1957) ;
 Jaguar, torpilleur allemand de la classe Type 1924.
 Jaguar, bâtiment-école de type Léopard de la Marine nationale française lancé en 1981.

Autres 
 Les éditions du Jaguar, sont associés au groupe Jeune Afrique, créé par Béchir Ben Yahmed ;
 Jaguar!, des montagnes russes du parc Knott's Berry Farm.

Cinéma et littérature 
 Jaguar, film de Jean Rouch (1954-1967) ;
 Jaguar, film philippin réalisé par Lino Brocka, sorti en 1974 ;
 Jaguar, série espagnole diffusée sur Netflix en 2021

Littérature 
 , deux films et un roman
 Jaguar, un personnage de comics

Références 

Homonymie de titre